

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Przystronie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki 
 Przystronie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno